Open GDF Suez 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Open GDF Suez rozgrywany w dniach 6-12 lutego 2012 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 637 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Francji